Wrangler bezeichnet:
 Wrangler (Jeans), Jeans-Marke
 Jeep Wrangler, Geländewagen-Modell
 Dodge Wrangler TJL, Geländewagen-Modell auf Basis des Jeep Wrangler
 einen besonders erfolgreichen Mathematikstudenten in der Tripos-Prüfung der Universität Cambridge 
 Wrangler (Beruf), einen Pferdepfleger, der sich um die Ersatzpferde einer Cowboy-Crew kümmert

Wrangler ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Wrangler (1946–2009), amerikanischer Schauspieler